Ben Parker (stripfiguur), stripfiguur
 Ben Parker (filmregisseur)